Monatsheft, Monatsschrift oder Monatsblatt steht für folgende Zeitschriften:

Monatsheft:
 Monatshefte für deutschsprachige Literatur und Kultur
 Schweizer Monatshefte, siehe Schweizer Monat
 Sozialistische Monatshefte
 Westermanns Monatshefte
 Württemberg. Schwäbische Monatshefte im Dienste von Volk und Heimat

Monatsschrift:
 Altpreußische Monatsschrift
 Berlinische Monatsschrift
 Monatsschrift für Deutsches Recht
 Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums
 Rorschacher Monatsschrift
 Wehrmedizinische Monatsschrift

Monatsblatt:
 Akademische Monatsblätter
 Bündner Monatsblatt 
 Innviertler Monatsblattl
 Monatsblatt für Bauwesen und Landesverschönerung in Bayern
 Monatsblätter der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Altertumskunde